Thailand Open steht für folgende Turniere:

 Thailand Open (Badminton) im Badminton
 Thailand Open im Snooker, siehe Thailand Masters (Snooker)
 Thailand Open im Tennis, siehe ATP Bangkok